El National Invitation Tournament 1997 fue la sexagésima edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Míchigan, que lograba su segundo título en esta competición, pero que fue finalmente desposeído del mismo, tras el escándalo que se destapó por el cobro de cantidades por parte de varios jugadores, entre los que estaban Chris Webber, Maurice Taylor, Robert Traylor y Louis Bullock. Traylor fue además desposeído de su título de mejor jugador de la competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1997

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1990)

Baloncesto en 1997
National Invitation Tournament